На чемпионатах мира по биатлону по состоянию на 2019 год проводятся соревнования в двух смешанных дисциплинах — медали в смешанной эстафете разыгрываются с 2005 года, а в одиночной смешанной эстафете — с 2019 года. Ниже приведён список призёров соревнований.

Смешанная эстафета 2×6/2×7,5 км

4х6 км

2х6/2х7,5 км

Одиночная смешанная эстафета 4×1,5/5×1,5 км

См. также 
 Биатлон

Примечания

Ссылки 
 Результаты биатлонных соревнований на официальном сайте Международного союза биатлонистов

Биатлон